Турфа́н (, ) — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Площадь — 69,3 тыс. км². Правительство округа располагается в районе Гаочан.

Климат 
13 июля 1975 года в районе города Турфан была зарегистрирована температура 49,6°C, что по состоянию на 2021 год является наивысшей зарегистрированной в Китае температурой воздуха. Здесь также зарегистрирована наивысшая в Китае средняя температура июля: 35°C.

История 
Во времена империи Хань где-то на северо-западе нынешнего округа располагалось княжество Гуху (孤胡) или Хуху (狐胡) со ставкой князя в долине Цзюйшилю (車師柳). Население: 55 семейств, 264 человека, 45 воинов. Китайская администрация: три офицера. На западе располагалось княжество раннее (южное) Чэши (車師前國) со столицей в городе Цзяохэ (交河), то есть «обе реки» — город построен на стрелке между двумя реками, так что они прикрывают город с востока и запада, отсюда и название. Население: 700 семейств, 6050 человек, 1865 воинов. Китайская администрация: два наместника с титулом хоу, 5 офицеров, 2 переводчика. На востоке княжество Чэши-Дувэй (車師都尉國). Население: 40 семейств, 333 человека, 84 воина.

В I веке до н. э. в Турфанской впадине, в 30 км от современного Гаочана хуннскими правителями была основана военная колония Гаочан (高昌 — «Высшее процветание») или Кочо, Идикутшари, Кара-Ходжа.

При Хань Турфан был княжеством, в наибольшей степени поддерживающим хунну и противостоящим продвижению китайцев на запад. В 45 году н. э. Турфан добровольно подчинился Восточной Хань. Колебания императора Хань Гуан У-ди подтолкнули князя Турфана восстановить союз с хунну. 

В 90 году турфанцы вновь попросились в китайское подданство, видя, что хунну проигрывают войну. 

В 97 году китайцы отправили против турфанского князя Чжоти (涿鞮) войско из 20 000 набранных в Лянчжоу цянов, захватили князя и 2 000 человек в плен. При попытке к бегству Чжоти был обезглавлен. 

В 120 году Турфан снова восстал, и в 125 году Бань Юн разбил турфанского князя и обезглавил его. В 126 году Цзятэ (加特), новый князь Турфана, помогал Бань Юну в войне против хунну. 

В 134 году турфанцы (1500 воинов) помогали разгромить ставку северного шаньюя. 

В 135 году хунну устроили два набега на Турфан и, несмотря на действия войск правителя Дуньхуана, имели успех. 

В 153 году турфанский князь Алодо (阿罗多) решил сбросить китайское правление, но другой турфанский князь Тяньчжэньлин (炭遮领) остался верен Хань, и Алодо с семьёй бежал к хунну. Сяовэй Янсян (阎详) добился помилования Алодо и вернул его в Турфан ради общей безопасности.

После распада Хунну и свержения Хань сношения Китая и Турфана прервались. Известно, что турфанцы занимались меновой торговлей с жужанями. В 424 году правитель Северной Вэй Тоба Дао отправил послов в Турфан, где их поймали жужани и доставили к хану Ути. По требованию Дао послов отпустили.

В 442 году Турфан попал под власть Ухоя, хуннского князя Северной Лян. С небольшой (около 5 тысяч) армией, перейдя пустыню, Ухой занял Турфан. Княжеская семья бежала в Харашар, где их стали поддерживать вэйцы в обмен на полное подчинение.

В период с IX по XIV века Турфан был центром развитого и влиятельного в регионе государства Турфанского идыкутства.

В июле 1975 года из входивших до этого в состав городского округа Урумчи уездов Турфан и Токсун и входившего в состав округа Хами уезда Пичан был образован округ Турфан. В декабре 1984 года уезд Турфан стал городским уездом.

Постановлением Госсовета КНР от 16 марта 2015 года округ Турфан был преобразован в городской округ; бывший городской уезд Турфан стал районом Гаочан городского округа Турфан.

Население 
Согласно переписи населения 2000 года в округе проживает 550,7 тыс. чел.

Национальный состав (2000)

Административное деление 
Городской округ Турфан делится на 1 район городского подчинения, 2 уезда:

Экономика 
Компания PetroChina добывает и перерабатывает в Турфане нефть.

Галерея

В массовой культуре 
В фильме Мумия: Гробница императора драконов упомянут Турфанский монастырь, в котором, якобы, хранится секрет бессмертия.

См. также 
 Турфанцы
 Турфанская впадина
 Турфанская водная система
 Цзяохэ (городище)

Примечания

Ссылки